

Persone
 Domenico Trimboli (1954) – mafioso italiano
 Domenico Trimboli (1955) – mafioso italiano
 Paul Trimboli – ex calciatore ed ex giocatore di calcio a 5 australiano
 Robert Trimboli – mafioso e imprenditore australiano

Altro
 'Ndrina Trimboli – 'ndrina originaria di Platì